Jahid Hasan Ameli – calciatore bengalese
 CETME Ameli – mitragliatrice